Denier puede hacer referencia a:

 el denier, una unidad de medida del sistema anglosajón, utilizada para medir la masa lineal de una fibra;
 el denier, una antigua moneda francesa creada por Carlomagno;
 la comuna francesa de Denier, en el departamento de Paso de Calais.